

Села:
 Старики — Волинська область, Луцький район
 Старики — Житомирська область, Коростенський район
 Старики — Рівненська область, Дубенський район
 Старики — Рівненська область, Сарненський район

Старики — село, Вітебська область, Браславський район

Старики — присілок, Смоленська область, Гагарінський район

Див. також 
 Старик